Quadrato – Poligono regolare con quattro lati (geometria).
Quadrato – Prodotto di un fattore per se stesso (algebra).
Quadrato – Nome proprio di persona italiano.
Quadrato – Osso della testa.
Quadrato – In alcuni sport da combattimento, è la piattaforma su cui si tengono gli incontri: v.anche ring del pugilato e ring del wrestling.
Quadrato – Zona sotto coperta di una imbarcazione riservata o ad ufficiali o a sottufficiali.
Quadrato – Formazione difensiva della fanteria (1700-1800).
 Quadrato – (fig.) Persona dotata di robustezza, di prestanza fisica; solido, robusto, largo.

Altri progetti